The Bells může být:

 The Bells (album) – album hudebníka Lou Reeda z roku 1979
 The Bells (film) – film režiséra Jamese Younga z roku 1926
 The Bells (skupina) – kanadská hudební skupina
 The Bells – pátý díl osmé řady televizního seriálu Hra o trůny stanice HBO.